Horvátország
 Verhovina település Garcsin községben, Bród-Szávamente megyében
 Verhovina (Vrhovine), község Lika-Zengg megyében

 Ukrajna
Verhovina, egykori szovjet-ukrán motorkerékpár-márka
Verhovina, városi jellegű település Ukrajna Ivano-frankivszki területén
Verhovina, földrajzi tájegység Kárpátalján
Verhovina, falu Ukrajna Zaporizzsjai területének Melitopoli járásában
Verhovina, falu Ukrajna Poltavai területének Mirhorodi járásában